El nombre Jeb puede hacer referencia a:
John Eli Brovsky, conocido popularmente como Jeb Brovsky, futbolista estadounidense.
Jeb Bush, político estadounidense.
Jeb Stuart, soldado estadounidense.
Jens Bergensten, conocido popularmente como jeb, diseñador de videojuegos sueco.